Вильяльпандо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 127 км². Население — 1651 человек (на 2007 год). Расстояние до административного центра провинции — 49 км.

Покровителями города считаются святой Рох и Инмакулада Консепсион.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саморы